Daves ist der Familienname folgender Personen:

 Delmer Daves (1904–1977), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 Joan Daves (1919–1997), US-amerikanische Literaturagentin
 Vera Daves (* 1983), angolanische Politikerin